Divisie Nr. 11 kan verwijzen naar verschillende censusdivisies in Canada:

 Divisie Nr. 11 (Alberta)
 Divisie Nr. 11 (Manitoba)
 Divisie Nr. 11 (Newfoundland en Labrador)
 Divisie Nr. 11 (Saskatchewan)